Der Begriff Inti bezeichnet:

 eine Gottheit in der Mythologie der Inka, siehe Inti (Gottheit)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (9480) Inti
 eine ehemalige peruanische Währung, siehe Inti (Währung)
 ein Programm der Europäischen Union (EU) zur Förderung der Integration von Drittstaatsangehörigen in der EU (INTI)
 Inti (Prinzessin), Prinzessin der altägyptischen 6. Dynastie
 der Kosename der altägyptischen Königin Inenek

Die Abkürzung INTI bezeichnet:
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial, das Argentinische Institut für Industrietechnik